Евгений Кочетов:
 Кочетов, Евгений (род. 1980) — российский аккордеонист.
 Кочетов, Евгений Львович (1845—1905) — российский журналист и публицист.